Transformers může být:
 Transformers – mediální franšíza produkovaná společnostmi Hasbro a Takara Tomy
 Transformers (seriál) – japonský animovaný televizní seriál z roku 1984
 Transformers (filmová série) – filmová série amerických akčních filmů založených na hračkách Transformers
 Transformers (film) – americký film z roku 2007
 Transformers: Pomsta poražených – pokračování amerického filmu Transformers (2009)
 Transformers 3 – pokračování amerického filmu Transformers (2011)
 Transformers: Zánik – pokračování amerického filmu Transformers (2014)
 Transformers: Poslední rytíř – pokračování amerického filmu Transformers (2017)